Okręty US Navy o nazwie USS "Isherwood", pochodzącej od kontradmirała Benjamina F. Isherwooda (1822-1915):
 Pierwszy "Isherwood" (DD-284) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919-1930.
 Drugi "Isherwood" (DD-520) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1961, a później został przekazany Marynarce Peruwiańskiej, gdzie służył jako "Guise" (DD-72).
Isherwood